Кра́нчар () — фамилия.

 Кранчар, Златко (1956—2021) — хорватский футбольный тренер, в прошлом — нападающий сборных Югославии и Хорватии.
 Кранчар, Нико (род. 1984) — хорватский футболист, полузащитник сборной Хорватии.